Die China Open Super Series Premier 2014 im Badminton fand vom 11. bis zum 16. November 2014 in Fuzhou statt. Es war das 11. Turnier der BWF Super Series 2014. Das Preisgeld betrug 700.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Jan Ø. Jørgensen
  Kenichi Tago
  Tommy Sugiarto
  Son Wan-ho
  Wang Zhengming
  Hu Yun
  Tian Houwei

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Shixian
  Wang Yihan
  Sung Ji-hyun
  Bae Yeon-ju
  Saina Nehwal
  Ratchanok Intanon
  Tai Tzu-ying

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Chai Biao / Hong Wei

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Bao Yixin / Tang Jinhua
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Luo Ying / Luo Yu
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Xu Chen / Ma Jin
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Liu Cheng / Bao Yixin

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
BWF Super Series 2014
Badmintonwettbewerb in Fuzhou